Боку́р-сюр-л'Аллю́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 130 км на північ від Парижа, 15 км на північний схід від Ам'єна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 103 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 256,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Бокур-сюр-л'Аллю на сайті французького Національного інституту географії
 Бокур-сюр-л'Аллю на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Бокур-сюр-л'Аллю на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сомма

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сомма